Meslay (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Meslay (Loir-et-Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym